HMS Manchester je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Manchester (1.) 
 HMS Manchester (1937) 
 HMS Manchester (D95) 

Manchester